Léodamas (en grec ancien  / Leôdámas) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Léodamas de Thasos, mathématicien grec du  ;
 Léodamas d'Acharnes, orateur attique du